MUA son unas siglas que pueden referirse a:

 Movimiento uniformemente acelerado, movimiento estudiado en física; o
 Marvel Ultimate Alliance, videojuego.
 La estrella MUA creada por J. K. Cruz.

Siglas